Явленка — село, районний центр, Північноказахстанська область, Казахстан
 Явленка — село, Нерчинсько-Заводський район, Забайкальський край, Росія